Австрийская Бундеслига 1982/1983 () — 72-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 20 августа 1982 года и закончился 25 июня 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1982/1983 на rsssf.com 
 Сезон 1982/1983 на сайте austriasoccer.at 

1982/1983
Спорт в Австрии в 1982 году
Спорт в Австрии в 1983 году
Австрия
Австрия